Bruyère ou Bruyères peut faire référence à :

Botanique 

La bruyère désigne de nombreuses espèces de plantes de la famille des Ericaceae.

La terre de bruyère est formée par la décomposition de tels végétaux.

Par métonymie, la bruyère désigne aussi la lande à bruyères.

Patronyme 

 Cécile Bruyère (1845-1909), première abbesse de l'abbaye Sainte-Cécile de Solesme
 Élisabeth Bruyère (1818-1876), religieuse et éducatrice canadienne en cause de béatification
 Gaby Bruyère (1924-1978), actrice et auteur dramatique française
 Joseph Bruyère (1948-), ancien coureur cycliste belge
 Hippolyte Bruyères (1801-1855), peintre français
 Louis Bruyère (1758-1831), ingénieur français
 Louis-Clémentin Bruyère (1831-1887), architecte des monuments historiques

 Famille noble originaire de Bruyères-le-Châtel dont une branche a été seigneur de Puivert et de Chalabre :
 Louis-Henri de Bruyère de Chalabre (1731-1795), dernier évêque de Saint-Pons-de-Thomières
 Paul-Jacques de Bruyères-Chalabre (1734-1821), officier de marine, contre-amiral, membre de la Société des Cincinnati en France,
 Alexandre Joseph Alexis de Bruyères (1735-1796), dernier évêque de Saint-Omer,
 Jean Louis Félicité de Bruyères-Chalabre (1762-1838), député de l'Aude.

Toponymes 

 Bruyères, village de la commune belge de Herve (Liège)
 Bruyères, hameau de la commune belge de Waimes (Liège)
 Bruyères, hameau de la commune belge de Sombreffe
 La Bruyère, commune belge de la Province de Namur
 Les Bruyères, hameau de la commune belge de Mettet
 Les Bruyères, quartier de la nouvelle ville belge de Louvain-la-Neuve (Brabant wallon)

 Bruyères, commune française des Vosges, d'où :
 Bataille de Bruyères, bataille qui s'est déroulée à Bruyères durant la Seconde Guerre mondiale en 
 Bruyères-et-Montbérault, commune française de l'Aisne
 Bruyères-le-Châtel, commune française de l' Essonne
 Bruyères-sur-Oise, commune française du Val d'Oise
 Bruyères-sur-Fère, commune française de l'Aisne
 Les Bruyères, quartier partagé entre les communes françaises d'Asnières-sur-Seine et de Bois-Colombes et qui forme avec le quartier de Bécon, à Courbevoie :
 Bécon les Bruyères, localité française des Hauts-de-Seine
 Les Bruyères, quartier de la commune française de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne
 Les Bruyères et les Bruyères de Châtelet, lieux-dits de la commune française d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme
 Les Bruyères, lieu-dit de la commune française d'Anzême, dans la Creuse
 Les Bruyères, site de la colonne d'Helfaut, dans le département français du Pas-de-Calais
 Les Bruyères, hameau de la commune française de Lainville-en-Vexin, dans les Yvelines
 Les Bruyères, plaine et hameau de la commune française de Reyrieux, dans l'Ain
 Les Bruyères, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône
 Les Bruyères, hameau de la commune française de Verosvres, en Saône-et-Loire

Hydronyme 

 Bruyère, rivière du Var

 Lac Bruyère, plan d'eau situé dans la ville de Rouyn-Noranda, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 Rivière Bruyère, affluent de la rivière Dorval, dans Larouche, dans la MRC de Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.

Titre 

 Bruyères, titre de l'un des Préludes pour piano de Claude Debussy ;

Divers 
 Château les Bruyères, manoir situé sur la commune française de Cambremer, dans le Calvados

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France